Карли () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Карли, Гвидо (1914—1993) — итальянский экономист, банкир и политик.
 
 Карли, Хоэль (род. 1986) — аргентинский футболист, центральный, а также правый фланговый защитник и вице-капитан клуба «Ботафого».

См. также 
 Карлик
 Карликов
 Карл